Peruviaans basketbalteam (mannen)
 Peruviaans basketbalteam (vrouwen)